Алекса́ндр Ива́нович Орло́в:
 Орлов, Александр Иванович (1873—1948) — российский и советский дирижёр.
 Орлов, Александр Иванович (1913—1989) — советский военный, капитан, Герой Советского Союза.
 Орлов, Александр Иванович — директор Маканчинской МТС в Семипалатинской области, Герой Социалистического Труда (1957).
 Орлов, Александр Иванович (род. 1949) — российский математик и экономист.